Casa de la Independencia puede designar
 a la Casa de Tucumán, en Argentina;
 a la Casa de la Independencia, en Asunción, hoy sede del Museo Casa de la Independencia.
 a la Casa de la Independencia, en Talca, Chile, hoy sede del Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca.